Pelitre puede referirse a:
 El nombre común de la planta Anacyclus pyrethrum.
 El nombre común de la planta Peucedanum lancifolium.
 El nombre común de la planta Pimpinella villosa.
 El nombre común de la planta Tanacetum parthenium.